Die BB&T Atlanta Open 2015 waren ein Tennisturnier, welches vom 27. Juli bis zum 2. August 2015 in Atlanta stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2015 und wurde auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Gstaad die Swiss Open Gstaad sowie in Hamburg die Bet-at-home Open German Tennis Championships gespielt. Die BB&T Atlanta Open zählten wie die Swiss Open Gstaad zur Kategorie ATP World Tour 250, während die Bet-at-home Open German Tennis Championships zur Kategorie ATP World Tour 500 gehörten.

Die Titelverteidiger waren im Einzel John Isner und im Doppel Vasek Pospisil und Jack Sock.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die BB&T Atlanta Open 2015 fand vom 25. bis 27. Juli 2015 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den BB&T Atlanta Open 2015 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb werden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers (englisch)
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 114 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 108 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 110 kB)

ATP World Tour 2015
Tennisturnier in Atlanta